Quezaltepeque ist die Bezeichnung für:
 Quezaltepeque (El Salvador), eine Stadt in El Salvador
 Quezaltepeque (Guatemala), eine Stadt in Guatemala
 Quezaltepeque (Vulkan), ein Vulkanfeld in Guatemala 

Quezaltepeque oder Quezaltepec ist ferner der Name für:
 San Salvador (Vulkan), Vulkan nordwestlich der gleichnamigen Landeshauptstadt El Salvadors